Haller kan som auktorsförkortning betyda:

 Albrecht von Haller father 
 Albrecht von Haller son 
 Béla Haller
 Gottfried Haller
 Gottlieb Emmanuel von Haller
 Victor Albrecht von Haller

Robotskapade auktorsförkortningar